Reigoso (Montalegre), een plaats in de Portugese gemeente Montalegre
 Reigoso (Oliveira de Frades), een plaats in de Portugese gemeente Oliveira de Frades